Ри́шард () — польська форма давньогерманського за походженням імені Річард / Ріхард.

Значення імені — «могутній ватажок», докладніше див. Річард#Походження.

Персоналії 

 Ришард Бервинський (1819—1879) — польський поет, фольклорист.
 Ришард Гермелін (1903—?) — львівський архітектор.
 Ришард Горовіц (нар. 1939) — польсько-американський фотограф.
 Ришард Капущинський (1932—2007) — польський репортер, публіцист, поет та фотограф.
 Ришард Качоровський (1919—2010) — польський державний діяч. Останній президент Польщі у вигнанні.
  (нар. 1932) — польський актор театру й кіно.
 Ришард Криницький (нар. 1943) — польський поет.
  (1922—1996) — польський актор театру та кіно.
  (нар. 1951) — польський співак, композитор, піаніст.
  (1956—1994) — польський блюзовий співак.
  (нар. 1955) — російський піаніст і органіст українсько-польського походження.
  (нар. 1925) — польський архітектор
 Ришард Сівець (1909—1968) — польський бухгалтер, вчинив самоспалення на знак протесту проти вторгнення радянських військ у Чехословаччину.
 Станіслав Ришард Станде (1897—1937) — польській поет-комуніст.
 Ришард Тожецький (1925—2003) — польський історик.
 Ришард Шурковський (нар. 1946) — польський велогонщик, дворазовий срібний олімпійський призер.
 Людвік Ришард Маріан Бронарський (1890—1975) — польський музикознавець.

Див. також 

 Дмитро «Ришард» Сусік (1913—1999) — діяч ОУН, політв'язень.

Польські імена